Аккордеон — музыкальный инструмент.
 Аккордеон — элемент графического интерфейса.